Kompalla ist der Familienname von

 Johann Kompalla (* 1879), polnisch-deutscher Politiker
 Josef Kompalla (* 1936), polnisch-deutscher Eishockeyspieler und -schiedsrichter